Bjerke, även stavat Bjercke är ett norskt efternamn, som också förekommer i Sverige. Offentlig statistik tillgänglig i augusti 2018 ger följande antal personer bosatta i de båda länderna med stavningen
 Bjerke: Norge 3 602, Sverige 292
 Bjercke: Norge 185, Sverige 4
Totalt blir detta 3 787 personer i Norge och 295 personer i Sverige.

Personer med efternamnet Bjerke

 Adolf Bjerke (1914–2001), norsk skådespelare
 André Bjerke (1918–1985), norsk författare, lyriker och manusförfattare
 Anna Bjerke, författarpseudonym för Gunnar Örnulf (1888–1935), svensk författare av ungdoms- och underhållningslitteratur
 Arvid Bjerke (1880–1952), svensk arkitekt
 Ejlert Bjerke (1887–1963), norsk författare
 Greta Bjerke (1910–1991), svensk sångerska och skådespelare
 Harald Bjerke (1860–1926), norsk ingenjör och idrottsman
 Hermine Bjerke (född 1943), svensk skulptör, känd som Hermine Keller
 Siri Bjerke (1958–2012), norsk politiker för Arbeiderpartiet
 Trine Bjerke Rønning (född 1982), norsk fotbollsspelare
 Vilde Bjerke (född 1960), norsk artist, skådespelare och författare
 Vilhelm Bjerke-Petersen (1909–1957), dansk-svensk konstnär, målare och formgivare

Se även
 Bjerke, administrativ stadsdel (bydel) i Oslo
 Bjerke Travbane, travbana i Bjerke, Oslo

Källor

Norska efternamn
Svenska efternamn